Emilia Galotti steht für:

 Emilia Galotti, bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen von Gotthold Ephraim Lessing
 Emilia Galotti (1958), Literaturverfilmung der DEFA von Martin Hellberg 
 Emilia Galotti (1970), Literaturverfilmung von Ludwig Cremer